Eli Serapió, sofista i retòric grec
 Serapió d'Atenes, poeta èpic grec.
 Serapió d'Alexandria, metge grec
 Yahya ibn Sarafyun, metge àrab